

Biografia
Nacque a Premosello, Val d’Ossola, il 16 maggio 1942, da una famiglia originaria di Migiandone, una frazione di Ornavasso.  Dopo aver frequentato l’Accademia Militare di Modena fu nominato sottotenente il 1 settembre 1963, assegnato al Corpo degli alpini.

Dopo aver frequentato il 98º Corso di Stato Maggiore presso la Scuola di guerra dell'esercito e il Centro Alti Studi in Roma comandò il Battaglione alpini "Tolmezzo" della Brigata alpina "Julia".  Nella "Julia" prestò servizio anche presso il Battaglione alpino "Gemona" dell’8º Reggimento alpini, e presso lo Stato maggiore del Comando di Brigata, per complessivamente oltre 11 anni. 
In seguito assunse l’incarico di Capo di stato maggiore della Brigata alpina "Orobica", nella quale ha effettuato il periodo di comando di compagnia presso il Battaglione alpini "Edolo" del 5º Reggimento alpini. 
Divenuto Vicecomandante della Brigata alpina "Cadore", passò poi, in qualità di Sottocapo Operativo, al 4º Corpo d'armata alpino.  Divenuto comandante della Brigata alpina "Tridentina"  la guidò durante i 4 mesi delle operazioni di controllo del territorio in Sicilia, assumendo poi l’incarico di Capo di stato maggiore del 4º Corpo d'armata alpino. 
Dal 15 settembre 1995 al 15 luglio 1997 ricoprì l’incarico di Vicecomandante del 4º Corpo d'armata alpino, divenendo poi Vice Comandante della Regione Militare Nord- Est, con Quartier generale a Padova, e dal 1 luglio 1998 fu Vice Comandante della Regione Militare Nord.

Fu membro del Consiglio Centrale del Club Alpino Italiano come consigliere di diritto, in rappresentanza del Ministro della Difesa dal 15 settembre 1995 al 30 gennaio 1998.  A partire dal 4 giugno 2001 divenne Comandante interregionale nord del Reclutamento e Forze di Completamento, con sede a Torino e giurisdizione su tutta l’Italia settentrionale, ricoprendo tale incarico fino al 15 luglio 2002. 
Dal 2005 al 2008 fu Consigliere Nazionale A.N.A. delle Sezioni Domodossola, Intra, Cusio e Novara. Si spense a Migiandone il 2 marzo 2015.

Onorificenze

Onorificenze estere

Note

Annotazioni

Fonti

Bibliografia

Periodici

Persone legate agli alpini
Commendatori OMRI
Decorati di Medaglia mauriziana
Croci d'oro per anzianità di servizio